Landkreis Delitzsch
 Delitzsch (stad)